

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Contea di Fergus – contea del Montana

Onomastica
 Fergus – nome proprio di persona irlandese e scozzese maschile

Persone
 Fergus, figlio di Eochaid Mugmedon – fratellastro di Niall dei Nove Ostaggi (V secolo)
 Fergus il Grande – anche detto Gwrgan Fawr o Gurgantius, re di Ergyng, un regno del Galles dell'Alto Medioevo
 Fergus Dubdétach – leggendario Re Supremo d'Irlanda del III secolo a.C.
 Fergus Fortamail – leggendario Re Supremo d'Irlanda del IV secolo a.C.
 Fergus Lethderg ("Fianco Rosso" o "Mezzo-rosso") – figlio di Nemed che guida il suo popolo contro i Fomori nel ciclo mitologico irlandese
 Fergus mac Echdach – re di Scozia dell'VIII secolo
 Fergus mac Róich – personaggio del Ciclo dell'Ulster nella mitologia irlandese
 Fergus Mór – re scozzese del VI secolo, accreditato di aver guidato gli Scoti dall'Irlanda settentrionale alla costa occidentale della Scozia, creando il regno di Dalriada. 
 Mark Fergus – sceneggiatore e regista statunitense